Os pontos colaterais são quatro:

 nordeste, NE
 sudeste ou sueste, SE
 noroeste, NO ou NW
 sudoeste, SO ou SW

São formados pela composição de pontos cardeais, e podem ainda ser compostos em pontos subcolaterais: nor-nordeste (NNE), lés-nordeste (ENE), lés-sudeste (ESE), sul-sudeste (SSE), su-sudoeste (SSO), oés-sudoeste (OSO), oés-noroeste (ONO) e finalmente o nor-noroeste (NNO).

Os pontos colaterais tomados no sentido horário valem respectivamente 045º (NE), 135º(SE), 225º(SW) e 315º(NW).

Orientação
Navegação